Кай Нурмінен (,  29 березня 1969, Турку) — фінський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Фінляндії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1986 року виступами за команду ТПС.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 193-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд ТПС, ГПК Гямеенлінна, ГВ-71, «Лос-Анджелес Кінгс», «Йокеріт», «Вестра Фрелунда», «Давос», «Клівленд Ламберджекс», «Міннесота Вайлд» та «Герлев Горнетс».

Загалом провів 69 матчів у НХЛ.

Виступав за збірну Фінляндії, провів 14 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Фінляндії в складі ТПС — 1993, 2000.
 Володар Кубка Європи — 1994.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Турку
Фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти ГПК
Хокеїсти ГВ-71
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Йокеріта»
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти «Давоса»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «ТуТо»